John Cannon (1937-99), pilota automobilistico canadese;
 John Cannon (1980-), rugbista a 15 canadese.